Joseph Khoury ist der Name folgender Personen:

* Joseph Khoury (Erzbischof) (1919–1992), libanesischer Priester, Erzbischof von Tyros
 Joseph Khoury (Bischof) (1936–2016), libanesischer Priester, Bischof von Saint-Maron de Montréal